ZZ peut faire référence à :
 ZZ, un groupe de musique japonais du label avex Trax ayant participé à la bande musicale du jeu vidéo Moero! Nekketsu Rhythm Damashii Osu! Tatakae! Ouendan 2;
 ZZ Top, un groupe de musique américain;
 ZZ est le surnom des étudiants de l'ISIMA;
 ZZ sont les initiales de Zinédine Zidane;
 la plante ZZ (Zamioculcas zamiifolia).
 ZZ, un préfixe de désignation de plusieurs autorails ou automotrices français.